Abisares (vorst), vroeger vorst in Kasjmir
 Abisares (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen